Regierung de Broqueville steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung de Broqueville I (17. Juni 1911 – 18. Januar 1916)
 Regierung de Broqueville II (18. Januar 1916 – 1. Juni 1918)
 Regierung de Broqueville III (22. Oktober 1932 – 20. November 1934)